Djon Atanasov également orthographié John Vincent Atanasoff (Hamilton,  – Frederick (Maryland), ) était un physicien, mathématicien et ingénieur américain d'origine bulgare.

Biographie 
Djon Atanasov, avec son étudiant Clifford Berry, a construit une petite maquette de calculateur électronique (sans programme enregistré), nommé ABC pour Atanasoff-Berry Computer. La validation de cet appareil de laboratoire comme "le premier ordinateur" a été effectuée par une Cour des États-Unis lors du procès Honeywell vs. Univac.
 
Atanasoff a affirmé lors du procès que ses idées – utilisation du binaire, utilisation d'une unité arithmétique et logique pour effectuer les calculs de base – ont été reprises dans l'ENIAC. En effet, Eckert et Mauchly, concepteurs et constructeurs de l'ENIAC, ont breveté en 1945 leur invention d'un ordinateur. Mais un procès dans les années 1970, conclut qu'ils n'ont fait que reprendre les idées de l'ordinateur d'Atanasoff-Berry, ABC, et consacre ainsi Atanasoff comme l'inventeur du premier ordinateur électronique. Le procès Honeywell v. Sperry Rand (1973) est entré dans l'histoire pour l'attribution de l'invention de l'ordinateur à Atanasoff et pour l'invalidation du brevet d'Eckert et Mauchly, mettant cette invention dans le domaine public. Ces brevets n'avaient pas empêché, entre-temps, IBM et des dizaines d'autres firmes de construire des ordinateurs de différents types.

Atanasoff a fait sa thèse de doctorat en 1930, à l'Université du Wisconsin-Madison, portant sur La constante diélectrique de l'hélium. Ensuite, il rejoint l'Université d'Iowa, où il enseigne les mathématiques et la physique, et où il travaille sur l'ordinateur. Sa seconde épouse Alice Crosby est décédée en 2013 à 91 ans.

Liens externes 

 http://www.johnatanasoff.com/
 Iowa State University
 
 

Naissance en octobre 1903
Décès en juin 1995
Personnalité en architecture des ordinateurs
Personnalité américaine de l'informatique
Lauréat de la National Medal of Technology and Innovation
Membre de l'Académie bulgare des sciences
Décès à 91 ans
Décès dans le comté de Frederick (Maryland)
Naissance dans le comté de Madison (New York)
Étudiant de l'université de Floride
Étudiant de l'université d'État de l'Iowa